Municipio de Spring Garden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spring Garden (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Spring Garden (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.